2P kan syfta på:

 Enckes komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-4 - en rysk Progress farkost.